Malaguti steht für:

 Malaguti, italienischer Hersteller von motorisierten Zweiradfahrzeugen

Familienname folgender Personen:
 Alessandro Malaguti (* 1987), italienischer Straßenradrennfahrer
 Faustino Malaguti (1802–1878), französischer Chemiker italienischer Abstammung
 Ugo Malaguti (1945–2021), italienischer Science-Fiction-Autor, -Herausgeber und -Verleger